Karel Pilař, född 23 december 1977 i Prag, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Donbass i KHL. Han spelade säsongen 2011–12 i Växjö Lakers Elitserien.

Karel Pilař valdes som 39:e spelare totalt av Toronto Maple Leafs i NHL-draften 2001. Han spelade 90 grundseriematcher för Maple Leafs i NHL mellan 2001 och 2004 på vilka han gjorde 6 mål och 24 assist för totalt 30 poäng. På 12 slutspelsmatcher för Maple Leafs blev det 1 mål och 4 assist.

Pilař har tidigare spelat för KHL-lagen Metallurg Magnitogorsk, CSKA Moskva och HC Lev Poprad.

Statistik

Externa länkar
Karel Pilar på nhl.com
Karel Pilar på Eliteprospects.com

Spelare i HC Lev Poprad
Födda 1977
Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i St. John's Maple Leafs
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Växjö Lakers
Män
Levande personer
Idrottare från Prag
Världsmästare i ishockey
Spelare i Toronto Marlies
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft